Hieronder een lijst van onafhankelijke productiehuizen in Vlaanderen.
100.000Volts bvba
Alaska TV bvba
Associate Directors bvba
Bonka Circus nv
Borgerhoff & Lamberigts TV nv
BroekToe bvba
Conception bvba
De chinezen nv
De Filistijnen bvba
De Mensen nv
De Raconteurs nv
Dedsit cvba
ELISABETH nv
Endemol België nv
Eyeworks Belgium nv
FremantleMedia Belgium nv
Geronimo bvba
Het Nieuwshuis bvba
Hotel Hungaria bvba
Koeken Troef! bvba
Lecter Media nv
liefhebbers bvba
Menuet bvba
Nieveranst bvba
Panenka nv
PIAS bvba
Pretpraters nv
Roses Are Blue bvba
R.V. Productions nv
Shelter
Skyline TV & Film nv
Sputnik Media bvba
Studio 100 nv
Sultan Sushi bvba
Sylvester Productions nv
Toespijs bvba
Warner International Television Productions
Woestijnvis nv
Zodiak Belgium

 
Onafhankelijke productiehuizen